Wiesenburg ist der Name von

 Wiesenburg/Mark, Gemeinde im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Schloss Wiesenburg (Brandenburg), Schloss in ebendieser Gemeinde
 Wiesenburg (Wildenfels), Ortsteil der Stadt Wildenfels im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Schloss Wiesenburg (Sachsen), Schloss in diesem Ort
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg, einer nach dem Schloss benannten Nebenlinie des Hauses Schleswig-Holstein
 Burg Vízmburk, Burg in Tschechien
 Wiesenburg, ehemaliges Obdachlosenasyl in der Wiesenstraße im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen, siehe Berliner Asylverein für Obdachlose

Wiesenburg ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Wilhelm Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg (1661–1711), kursächsischer Generalmajor